Юнгштурм () — молодёжное объединение в Веймарской Германии, близкое к Коммунистической партии Германии
 Юнгштурм — первоначальное название пролива Юный в Северном Ледовитом океане